Первые шаги баяниста — серия из 119 нотных сборников для баяна, выпускавшаяся в СССР c 1960 по 1976 годы издательствами «Советский композитор» и «Музыка». Уровень сложности музыкального материала был рассчитан на начинающих баянистов. Сборники содержали песни и танцы народов мира, классические, эстрадные музыкальные произведения и патриотические песни русских, советских и зарубежных композиторов. Тираж каждого выпуска составлял десятки тысяч экземпляров. Некоторые выпуски в разные годы переиздавались, в том числе печатались издания, составленные из нескольких выпусков серии.

Составители выпусков: Б. Чебарь, С. Коняев, А. Басурманов, С. Павин, С. Рубинштейн, Ф. Бушуев, В. Машков, В. Грачев, В. Воронков, В. Буравлев, Ю. Акимов, В. Алехин, А. Новиков, А. Талакин и др.

Ссылки 
 Первые шаги баяниста  // Российская государственная библиотека

Баян
Музыкальная литература